Francesco Fiorentino ist der Name folgender Personen:

* Francesco Fiorentino (Architekt) (1439–1516), italienischer Architekt der Renaissance
 Francesco Fiorentino (Philosoph) (1834–1884), italienischer Philosoph
 Francesco Fiorentino (Germanist) (* 1963), italienischer Germanist und Übersetzer